Золото́й Коло́дезь () — село на Украине, находится в Добропольском районе Донецкой области.

Население по переписи 2001 года составляет 910 человек.

История 

Село появилось в 1680 году как слобода, основанная помещиком Лёвшиным. А когда села ещё не было, стояла здесь сторожевая вежа, с которой казаки вели дозор за Изюмским шляхом и при появлении Татар сообщали в г. Бахмут, откуда выходила дружина для отражения неприятеля. Вокруг этой вежи и стали селиться крестьяне, бежавшие от польского закрепощения.

По легенде, название села связано с Петром I «…в году 1696, возвращаясь из удачного Азовского похода, царю преподнесли чашу целебной воды из чудодейственного колодца. „Ах, водица золотая!“ — произнёс Пётр I. Тогда достал золотую монету из кармана и бросил в колодязь, громогласно предсказав: „Быть ему отныне Золотым Колодцем!“»

Гражданская война 1917—1922 
В феврале 1918 года в Золотом Колодце был образован волостной совет крестьянских и солдатских депутатов глава П. И. Бережный и отряд красных повстанцев, командиром которого был В. М. Власов комиссар Г. А. Точоный, этот отряд сначала боролся с австро-немецкими войсками, а позже — с Деникиным.

В 1920 году в селе был создан отряд по борьбе с повстанческим движением, командир — И. Ф. Лавров.

В начале февраля 1921 года через село прошла разведка махновцев численностью 50 сабель и 4 пулеметами, отряд имел красный флаг с изображением звезды с черепом и буквами "РСФСР".

В конце марта 1921 года Золотой Колодец несколько раз занимался отрядами махновца Кожи. 31 марта село было занято повстанческим атаманом Мишкой который отсоединился от Савонова при отряде также был Нестор Махно. 1 апреля отряд Кожи численностью 400 повстанцев занял село и в этот же день покинул его. После ухода Кожи в районе села действовал отряд Мишки и Щуся численностью 200 человек. 30 апреля этого же года махновские отряды Белаша и Куриленко занимают Золотой Колодец и уничтожают органы советской власти.

Независимая Украина 
В память об этом событии в 2008 году в селе открыт историко-культурный комплекс. В него входят восстановленный исторический сруб колодца, беседка с золотым куполом, деревянные скульптуры Берегини и древнего воина, ну и, конечно же, скульптура Петра I. Авторы композиции — Юрий Артёмов и Юрий Топузы.

Источник Золотой Колодец отражён на гербе Добропольского района и стал главной его достопримечательностью.

Вода в источнике Золотой колодец относится к минеральным природным лечебно-столовым водам и имеет уникальный состав минералов и микроэлементов, которые благотворно влияют на организм человека. Вода рождается на глубине 51,2 м в экологически чистом районе. Территория вокруг источника объявлена санитарной зоной и не подлежит сельскохозяйственным разработкам. Рядом с Золотым колодцем находится ботанический заказник местного значения Грузская балка. В окрестностях много курганов — захоронений срубной культуры, в балках Самарская, Нэроблэнэ, Поповая, Розвилки, Муравьевэ много диких не разрушенных человеком уголков природы.

На основанном в 1967 году Добропольском заводе минеральных вод вода разливается в бутылки и продаётся под торговой маркой "Золотий колодязь".

Персоналии 
 Терещенко, Савелий Васильевич — участник Первой мировой войны и Гражданской 1917-1922.
 Волосюк, Филипп Иванович — участник Первой мировой войны и Гражданской 1917—1922.
Прославленные имена Золотоколодязького сельского совета
 Гутник, Иосиф Михайлович — Герой Советского союза родился в селе Грузком .
 Пидкуйко, Николай Андреевич — Герой Социалистического Труда родился в селе Веселое.
 Мельник, Фаина Григорьевна — Чемпион мира и Олимпийских игор с метания диска, родилась в селе Кучев Яр, училась в Золотоколодязкой средней школе.
Почетный гражданин с. Золотой Колодец.

Местный совет 
Село — административный центр Золотоколодезского сельского совета.

Адрес сельского совета: 85018, Донецкая область, Добропольский р-н, с. Золотой Колодезь, ул. Ленина, 30-а.

Примечания

Библиография 
 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В. В. Подолян. — Донецьк: Престиж-party, 2009. — 367 с.

Ссылки 
  
 
 

Появились в 1680 году
Населённые пункты Добропольского района